Тетяев, Фёдор Никифорович — родился в 1775 г. в Твери, в купеческой семье. Купец 2-й гильдии. Торговал сукном, шёлковыми и хлопчатобумажными тканями.

В структурах гражданского управления занимал должности:

с 1799 г. — городской расходчик;

1803—1806 гг. — ратман в городском магистрате;

1815—1818 гг. — бургомистр.

В 1821 году был избран городским главой на трёхлетний срок. Эту должность занимал с 9 февраля 1821 по 23 января 1824 гг.

Примечания 

Родившиеся в Твери
Тверские городские головы
Купцы Твери